Akyaka (district), een Turks district in de provincie Kars
 Akyaka (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Akyaka